Competições - Emprega-se com a ideia de contra, em competições, principalmente desportivas, para indicação dos oponentes. 
Muitas vezes abreviado para vs., vs, v. e v.

Cinema e televisão
 Versus (2000), filme dirigido por Ryuhei Kitamura
 Molot (), filme de 2016 dirigido por Nurbek Egen
 Versus (2019), filme dirigido por François Valla

Música
 Versus (EP), por Usher
 Versus (álbum de The Haunted)
 Versus (álbum de Diaura)

Outros usos
 Versus populum

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música